Pro forma er en dansk stumfilm fra 1912; instruktør ubekendt.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Film fra Danmark (administrationskategori)
Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1912